Чемпионат мира по боксу 1989 года прошёл с 17 сентября по 1 октября в московском спорткомплексе «Олимпийский». Это был 5-й чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В турнире приняли участие 236 боксёров из 43 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Результаты боёв 
До 48 кг.

До 51 кг.

До 54 кг.

До 57 кг.

До 60 кг.

До 63,5 кг.

До 67 кг.

До 71 кг.

До 75 кг.

До 81 кг.

До 91 кг.

Свыше 91 кг.

Ссылки 
 Полные результаты чемпионата мира по боксу 1989
 К. Копцев: «С трудом, но обыграли кубинцев в командном зачёте»

1989
Международные спортивные соревнования в Москве
1989 год в боксе
Международные соревнования по боксу в СССР
Сентябрь 1989 года
Октябрь 1989 года
Чемпионаты мира в СССР
1989 год в Москве
Спорт в России в 1989 году
Соревнования по боксу в Москве